Igreja Presbiteriana na Coreia (KoRyu) - Presbitério do Sul de Seul - denominação formada em 2013, dissidente da Igreja Presbiteriana Kosin, que adotou este nome após ser estabelecida, mas em 2019 se uniu a Igreja Presbiteriana na Coreia (KoRyu) (1992)
Igreja Presbiteriana na Coreia (KoRyu) (1992) - denominação formada em 1992, dissidente da Igreja Presbiteriana Kosin, que adotou este nome após ser estabelecida, mas mudou se nome quando a Igreja Presbiteriana na Coreia (KoRyu) (1976-2015) foi reabsorvida pela Igreja Presbiteriana Kosin